Cilice () è un personaggio della mitologia greca. Figlio di Agenore il Re di Tiro e di Telefassa (citata come Argiope da Igino).

Mitologia 
Quando sua sorella Europa fu rapita da Zeus, suo padre Agenore lo inviò assieme ai suoi fratelli con il compito di trovarla dicendo loro di non tornare finché non ci fossero riusciti. I fratelli non riuscirono a trovare Europa, che era in realtà a Creta, così ognuno si disperse ed alcuni tra loro, stabilitisi in nuove terre lungo le coste del mediterraneo divennero eponimi e capostipiti di altri popoli. Cilice, stabilitosi sulle coste meridionali dell'Anatolia divenne l'eroe eponimo della Cilicia e il capostipite dei Cilici.

In alcune versioni del mito, Cilice ebbe i figli Taso, eponimo dell'isola di Taso, e Tebe, eponima della città di Tebe.

La stirpe

Note 

Personaggi fenici della mitologia greca